Зимняя Универсиада 2011 — проходила с 27 января по 6 февраля в турецком Эрзуруме
 Летняя Универсиада 2011 — проходила с 12 по 23 августа в китайском Шэньчжэне

См. также 
 Универсиада